Cerruti puede hacer referencia a:

Personas 
Alberto Cerruti, general y político italiano;
Alfredo Cerruti, productor discográfico, autor televisivo y actor italiano;
Antonio Cerruti, poeta italiano;
Attilio Cerruti, biólogo italiano;
Carolina Cerruti, modelo venezolana;
Cesare Cerruti, político italiano;
Ernesto Cerruti, empresario italiano;
Federico Cerruti, coleccionista italiano de arte;
Felice Cerruti Bauduc, pintor italiano;
Gabriela Cerruti, periodista y política argentina;
Javier Cerruti, futbolista chileno;
Linda Cerruti, nadadora italiana;
Luis Benito Cerruti Costa, abogado laboralista y político argentino.
Marcello Cerruti, diplomático y político italiano;
Michela Cerruti, automovilista italiana;
Michelangelo Cerruti, pintor italiano;
Nino Cerruti, diseñador de moda y empresario italiano;
Rocco Cerruti, conocido también como Roque Ceruti, compositor italiano naturalizado peruano;
Valentino Cerruti, físico e político italiano;
Vittorio Cerruti, diplomático italiano;

Miscelánea 
 Palacio Cerruti, edificio ecléctico en Messina, Italia.